

Mitologia 
 Criseide – figlia di Crise, personaggio della mitologia greca menzionato nell'Iliade
 Criseide – una delle Oceanine

Persone 
 Criseide – moglie o concubina del re di Macedonia Demetrio II e madre di Filippo V

Antroponimi 
 Criseide – nome proprio di persona femminile

Astronomia 
 202 Chryseïs – asteroide della fascia principale